Dean Saunders (voetballer) (1964), Welsh voetballer en voetbalcoach
Dean Saunders (zanger) (1981), Nederlands zanger